Beaver Dam State Park  ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Beaver Dam State Park (Illinois)
 Beaver Dam State Park (Nevada)